Ву́лиця Блю́хера (ву́лиця Василя́ Блю́хера) — назва вулиць у різних населених пунктах держав колишнього СРСР.

Вулиця Блюхера — вулиця у місті Луганськ.

 Вулиця Блюхера — колишня назва вулиці Паустовського у місті Білгород-Дністровський Одеської області.
 Вулиця Блюхера — колишня назва Чумацької вулиці у місті Вінниця.
 Вулиця Блюхера — колишня назва Широкої вулиці у місті Вовчанськ Харківської області.
 Вулиця Блюхера — колишня назва Джерельної вулиці у місті Вознесенськ Миколаївської області.
 Вулиця Блюхера — колишня назва Луцької вулиці у місті Волноваха Донецької області.
 Вулиця Блюхера — колишня назва Калинової вулиці у смт Гребінки Київської області.
 Вулиця Блюхера — колишня назва вулиці Романа Мстиславовича у місті Дніпро.
 Вулиця Блюхера — колишня назва Військової вулиці у місті Ємільчине Житомирської області.
 Вулиця Блюхера — колишня назва вулиці Кобзарів у місті Жмеринка Вінницької області.
 Вулиця Блюхера — колишня назва Дубової вулиці у місті Запоріжжя.
 Вулиця Блюхера — колишня назва вулиці Автомобілістів у місті Зміїв Харківської області.
 Вулиця Блюхера — колишня назва вулиці Патона у місті Каховка Херсонської області.
 Вулиця Василя Блюхера — колишня назва вулиці Ігоря Турчина у місті Київ.
 Вулиця Блюхера — колишня назва вулиці Володимира Вернадського у місті Конотоп Сумської області.
 Вулиця Блюхера — колишня назва вулиці Юрія Жилка у місті Костопіль Рівненської області.
 Вулиця Блюхера — колишня назва Декоративної вулиці у місті Костянтинівка Донецької області.
 Вулиця Блюхера — колишня назва Горіхової вулиці у місті Краматорськ Донецької області.
 Вулиця Блюхера — колишня назва вулиці Костянтина Острозького у місті Кременчук Полтавської області.
 Вулиця Блюхера — колишня назва вулиці Петра Дорошенка у місті Кривий Ріг Дніпропетровської області.
 Вулиця Блюхера — колишня назва Половецької вулиці у місті Лисичанськ Луганської області.
 Вулиця Блюхера — колишня назва вулиці Олександра Довженка у місті Люботин Харківської області.
 Вулиця Блюхера — колишня назва вулиці Пилипа Орлика у місті Мелітополь Запорізької області.
 Вулиця Блюхера — колишня назва Старосільської вулиці у селі Нові Петрівці Київської області.
 Вулиця Блюхера — колишня назва вулиці Розанова у місті Остер Чернігівської області.
 Вулиця Блюхера — колишня назва вулиці Олега Хаустовича у місті Радомишль Житомирської області.
 Вулиця Блюхера — колишня назва вулиці Пилипа Орлика у місті Сарни Рівненської області.
 Вулиця Блюхера — колишня назва Янтарної вулиці у місті Слов'янськ Донецької області.
 Вулиця Блюхера — колишня назва Заводської вулиці у місті Сміла Черкаської області.
 Вулиця Блюхера — колишня назва вулиці Зілоті у місті Старобільськ Луганської області.
 Вулиця Блюхера — колишня назва Валентинівської вулиці у місті Харків.
 Вулиця Блюхера — колишня назва Вишневої вулиці у місті Херсон.
 Вулиця Блюхера — колишня назва Польової вулиці у смт Чаплинка Херсонської області.

Вулиця Блюхера — вулиця у місті Єкатеринбург.
 Вулиця Блюхера — вулиця у місті Новосибірськ.
 Вулиця Блюхера — вулиця у місті Уфа.
 Вулиця Блюхера — вулиця у місті Челябінськ.
 Вулиця Блюхера — вулиця у місті Ярославль.

Вулиці, названі на честь людей